Santa María de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María de Guadalupe, Querétaro Arteaga, Colón, 
 Santa María de Guadalupe, delstaten Mexiko, Zumpango, 
 Santa María de Guadalupe, Guanajuato, San Felipe, 

Robotskapade Mexikoförgreningar